Nom alternatiu del faraó Djet.
 Muntanyes Ita, a Bangladesh.
 ITA Airways, formalment ITA - Italia Trasporto Aereo, aerolínia nacional italiana a partir del 2021.
 ITA Transportes Aéreos, companyia aèria brasilera fundada el 2020.